Tina Lawton est un personnage de l'univers de fiction de Star Trek, et plus particulièrement de la série originale, interprété par l'actrice Patricia McNulty.

Biographie 

Tina Lawton est un membre de l'équipage de l'. En 2266, elle est présentée à Charles Evans par Janice Rand, mais elle ne séduit pas celui-ci qui finit par la transformer en iguane. Elle ne retrouve sa forme d'origine que lorsque les Thasiens interviennent (voir Star Trek, la série originale : Charlie X).

Voir aussi

Lien externe 
 

Personnage de Star Trek: The Original Series
Personnage de fiction féminin